Musée-réserve de l'État d'histoire, d'architecture et de peinture de Ples (en ) est un complexe de musées situés dans la ville de Ples dans l'Anneau d'or de Russie.

Il se compose des  musées suivants :
 Musée du paysage (en )
  Maison-musée Isaac Levitan (en )
 Centre culturel Lévitan en ()
 Complexe d'expositions publiques du musée en () 
 Exposition des métiers d'art du kraï d'Ivanovo en ()

Liens externes 

  https://ples-museum.ru/muzey-zapovednik/

Musée en Russie
Musée fondé en 1952
Musée d'art en Russie
Art en Russie